Erebia subeuryale är en fjärilsart som beskrevs av Embrik Strand 1915. Erebia subeuryale ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
subeuryale